Arlaud ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-Antoine Arlaud (1668–1743), Schweizer Miniaturmaler und Porträtist
 Marc-Louis Arlaud (1772–1845), Schweizer Porträtmaler
 Philippe Arlaud, französischer Regisseur, Bühnenbildner und Lichtdesigner
 Swann Arlaud (* 1981), französischer Filmschauspieler